Venuti ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Venuti (1531–1587), italienischer Übersetzer, Latinist, Italianist und Lexikograf
 Joe Venuti (1903–1978), amerikanischer Jazzmusiker und Violinist
 Lawrence Venuti (* 1953), US-amerikanischer Anglist, Translationswissenschaftler und Übersetzer
 Lorenzo Venuti (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Maria Venuti (* 1953), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Ridolfino Venuti (1705–1763), italienischer Antiquar, Archäologe, Numismatiker und Kunsthistoriker